Eugenio Santiago Siller Rodríguez (1981-), est un acteur et chanteur mexicain.
  (1956-), prélat catholique mexicain.
 Hilda Van Siller (1911-1982-), est un auteur américain.
  (1989-), footballeur autrichien.
 Willy Siller (1949-), est un pilote automobile autrichien.
Patronyme anglais
Patronyme austro-bavarois
Patronyme hispanique